Deontonomizm (gr. [deon] – trzeba, powinno się, [nomos]- nakaz, prawo) – kierunek w etyce, w którym twierdzi się, że powinność moralną konstytuuje nakaz autorytetu. Może to być nakaz Boga, nakaz społeczności lub samonakaz autonomicznego podmiotu. Zasadnicza dyskusja wewnątrz tego kierunku toczy się wokół tego, czy autorytet nakazodawczy może występować poza podmiotem działania, czy też musi nim być sam podmiot działający, stanowiący nakaz sam dla siebie.

Zobacz też 
 Deontonomizm autonomiczny 
 Deontonomizm heteronomiczny

Bibliografia 
 Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, tom 2 C-D, s. 488-489.

Stanowiska etyczne